Österåkers landskommun kan syfta på:
Österåkers landskommun, Södermanland
Österåkers landskommun, Uppland